PCA steht für:
 PC Action, deutsches Computerspiele-Magazin
 Permanent Court of Arbitration, Ständiger Schiedshof in Den Haag
 Propulsion Control Assistance, ehemaliges NASA-Programm zur Notfall-Lenkung von Flugzeugen nur durch Strahltriebwerk-Schub 
 Point of Closest Approach, englisch für: „Punkt der größten Annäherung“, die Periapsis
 PokerStars Caribbean Adventure, eine Pokerturnierserie
 Polar Cap Absorption, eine Störung der Ionosphäre
 Postholder Continuous Airworthiness, Lufttüchtigkeits-Verantwortlicher eines Luftfahrzeugbetreibers
 Pre-Conditioned Air, Flughafen-Anlagen zur Flugzeugklimatisierung
 Pro Cantione Antiqua, ein britisches Vokalensemble
 Production Code Administration, ehemaliges Büro der US-amerikanischen Filmwirtschaft zur Durchsetzung des Hays Codes
 Presbyterian Church in America, zweitgrößte US-amerikanische presbyterianische Kirche
 Presidential Champion Award, amerikanisches Sportabzeichen

Medizin/Biologie:
 Prostatakarzinom (Prostatakrebs), auch „PCa“ geschrieben
 Patient-Controlled Analgesia („patientenkontrollierte Schmerztherapie“), Konzept der Schmerztherapie
 Arteria cerebri posterior, „hintere Gehirnschlagader“
 Posteriore kortikale Atrophie (engl.: Posterior cortical atrophy), auch Benson-Syndrom, seltene Form der Demenz
 para-Chloramphetamin, eine psychoaktive Forschungschemikalie
 Parietalzell-Antikörper (engl.: Parietal Cell Antibody), Autoantikörper, die zum Untergang der Parietalzellen des Magens führen
 Protein-fragment complementation assay, biochemische Methode zum Isolieren eines Antikörpers aus einer Antikörperbibliothek

Mathematik:
 Hauptkomponentenanalyse (engl.: Principal Component Analysis), ein statistisches Verfahren
 Probabilistic Cellular Automata, mathematisches Konstrukt der Wahrscheinlichkeitstheorie

Elektronik/Informationstechnik:
 Printed Circuit Assembly, bestückte Leiterplatte, im Gegensatz zu PCB, der unbestückten Leiterplatte
 Plastic Cell Architecture, eine Weiterentwicklung des FPGA-Chips
 Patch Check Advanced, ein Programm für Solaris (Betriebssystem) zur Verwaltung von Betriebssystempatches
 Policy Certification Authority, oberste Zertifizierungsinstanz einer Public-Key-Infrastruktur
 PC-Assistent (Assistent für Elektronik und Datentechnik), eine vollschulische Ausbildung am Lette-Verein und am OSZ IMT in Berlin

Parteien:
 Parti Communiste Algérien, algerische Kommunistische Partei
 Partido Comunista de Andalucía, andalusische Kommunistische Partei
 Partido Comunista de Aragón, aragonische Kommunistische Partei
 Partido Comunista de la Argentina, argentinische Kommunistische Partei

Unternehmen:
 Packaging Corporation of America, US-amerikanisches Produktionsunternehmen
 Pennsylvania-Central Airlines, Vorgängergesellschaft der Capital Airlines

Organisationen:
 Professional Chess Association, ehemaliger Schachverband zur Vermarktung und Organisation der Schachweltmeisterschaft
 Porsche Club of America, weltgrößter Ein-Marken-Autoenthusiasten-Klub
 Pontificia Commissione di Assistenza (lateinisch für: „Päpstliche Hilfskommission“), 1944 von Papst Pius XII gegründete Organisation für Kriegsflüchtlinge, die als Netzwerk der NS-Fluchthilfe in der Kritik steht 

pca steht für:
 Santa Inés Ahuatempan Popoloca (ISO-639-3-Code), Varietät des westlichen Popoloca, eine Otomangue-Sprache im Bundesstaat Puebla, Mexiko

Abkürzung